Das Milan Indoor 2004 war ein Tennisturnier, welches vom 9. bis 15. Februar 2004 in Mailand stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2004 und wurde in der Halle auf Teppichbelag ausgetragen. In derselben Woche fanden in San José die Siebel Open und in Viña del Mar die BellSouth Open statt, die wie das Turnier in Mailand zur International Series gehörten.

Titelverteidiger im Einzel war der Niederländer Martin Verkerk, der in diesem Jahr als Setzlistenzweiter im Viertelfinale Grégory Carraz unterlag. Im Halbfinale waren bereits alle Gesetzten ausgeschieden, sodass sich im Finale mit Antony Dupuis und Mario Ančić zwei Ungesetzte gegenüberstanden. Dupuis hatte das zweite und letzte Mal in seiner Karriere ein Finale erreicht und dieses Mal gewann er es auch.
Die Vorjahressieger im Doppel, Petr Luxa und Radek Štěpánek, spielten dieses Jahr nicht zusammen das Turnier, da Luxa nicht teilnahm. Štěpánek spielte stattdessen mit Martin Damm, mit dem er im Halbfinale ausschied. Sie unterlagen Jared Palmer und Pavel Vízner die als Setzlistenzweite das Turnier gewannen. Im Finale besiegten sie Daniele Bracciali und Giorgio Galimberti, die mit einer Wildcard an den Start gegangen waren. In dieser Konstellation gewannen sie ihren ersten Titel. Insgesamt gewann Palmer den 26. und Vízner den 6. Titel der Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 351.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 375.750 Euro.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2004
Tennisturnier in Mailand